

Sigle  
 Alcohol dehydrogenase – alcol deidrogenasi
 Antidiuretic hormone – ormone antidiuretico o vasopressina
 Automatic Data Handling

Codici 
 ADH – codice vettore ICAO di Air One
 ADH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Aldan (Russia)
 adh – codice ISO 639-3 della lingua adhola